São Miguel dos Campos (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
São Miguel dos Campos (gemeente), een gemeente in deze microregio